Eerste klasse (1922/1923) był 23. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Beerschot AC. Nowym mistrzem Belgii został zespół Union St-Gilloise.

Tabela końcowa

Baraż o 2. miejsce 
 Bruksela:Beerschot AC – CS Brugeois 2 – 0

Zespół Beerschot AC został wicemistrzem Belgii.

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1922 w Europie
1922 w piłce nożnej
1923 w Belgii
1923 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii